Дроздов може бити:

 Дроздов (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Дроздов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република